Strebler peut désigner :
 Joseph-Paul Strebler, un missionnaire et archevêque français